Hyder (Alasca) - uma região censo-designada localizada no estado americano de Alasca
Qurratulain Hyder - uma romancista e contista de urdu e jornalista indiana
Região Censitária de Prince of Wales-Hyder - uma região localizada no estado americano do Alasca

Desambiguação